Эволюциони́зм (эволюционная школа) — направление в антропологии и этнографии, сторонники которого предполагали существование универсального закона общественного развития, заключающегося в эволюции культуры от низших форм к высшим, от дикости к цивилизации и т. д.

Главная идея эволюционистов заключалась в убеждении о полном тождестве исторических путей разных народов. Историю эволюционисты рассматривали как сумму независимых эволюций единичных элементов культуры и социальной структуры.

Зарождение эволюционизма 
Эволюционизм — первая этнографическая теория, которая начала формироваться в середине XIX века. Основоположниками эволюционизма считается Фридрих Клемм, создавший учение об этапах эволюции культуры, и Эдуард Тайлор. Тайлор впервые выразил свои эволюционистские идеи в книге «Исследования в области древней истории человечества» (1865). Он впервые дал достаточно чёткое для применения в сравнительных исследованиях понятие культуры и предложил в своих трудах образцы таких исследований. Поэтому именно его многие исследователи и считают основоположником эволюционизма. Среди последователей этой школы были также Л. Морган и Дж. Фрэзер.

Основные положения эволюционизма 
 Классическая эволюционистская теория настаивала на существовании универсального закона развития человеческих культур.
 Человеческий род един, поэтому все люди имеют примерно одни и те же умственные способности и в сходных ситуациях будут принимать примерно аналогичные решения, что в свою очередь определяет единообразие культуры на сходных ступенях развития;
 В человеческом обществе имеет место непрерывное развитие, то есть прямолинейный процесс перехода от простого ко все более сложному. Таким образом общественное развитие идёт по законам эволюции;
 Развитие любого культурного элемента изначально предопределено, так как его более поздние формы формируются и зарождаются в более ранних. При этом развитие любой культуры многоступенчато, а ступени и стадии развития едины для всех культур в мире;
 Культурные различия народов вызваны их различными ступенями развития, а все народы и все культуры соединены между собой в один непрерывный и прогрессивно развивающийся эволюционный ряд.
 Первобытное общество, с точки зрения эволюционистов, имело единые для всех народов социальные, культурные и экономические модели. А современные бесписьменные народы рассматривались как пережиток древних времён. Предполагалось, что изучение их культуры ведет к реконструкции культуры первобытного общества в целом.

Критика эволюционизма 
По мере дальнейшего развития науки и соответственно накопления новых фактических данных к концу XIX века все в большей мере стали проявляться слабые стороны эволюционизма, вступившие в противоречие с фактами реальной жизни. Собранный новый этнографический материал часто не подтверждал эволюционистские положения.

 Гипотеза о единой логике исторического процесса не соответствовала философским установкам позитивистов и сторонников других течений. Так, например, многие историки, опираясь на конкретные факты, заняли позицию, названную «идиографической» («идеографической»). С этой точки зрения, исторические события имеют ограниченный и случайный характер. Некоторые критики эволюционизма обращали внимание на абстрактность концепции универсального закона развития человеческих культур и утверждали о существовании лишь отдельных процессов (миграция, урбанизация и т. д.). Те же, кто признавал существование исторических моделей, ограничивал их эпохой, народом или страной и т. д., отказывались признавать существование глобальных исторических законов.
 Критики обращали внимание на пренебрежение эволюционистами фактами многочисленных кризисов, полных коллапсов государств и цивилизаций.
 Сторонники культурного релятивизма указывали на уникальность каждого этноса и в связи с этим невозможность ранжировать их по единой шкале дифференциации, зрелости или прогрессивности. С этой позиции многие незападные общества, которые могут показаться европейцам отсталыми, таковыми не являются, они просто отличны от западных.
 Диффузионисты указывали на игнорирование эволюционистами факта влияния прямого вмешательства (колонизация, завоевание, миграции, демонстративные эффекты и т. д.) на процессы социальных изменений, так как в результате вышеуказанных процессов часто происходит пропуск или ускоренное прохождение стадий развития общества.

История эволюционизма 
 Эдвард Б. Тайлор (E.B. Tyler, 1832—1917) — основная работа «Первобытная культура» («Primitive Culture») — вышла в 1871 году.
 Герберт Спенсер — основная работа «Системы синтетической философии» (A System of Synthetic Philosophy) — вышла в 1858 году.
 Льюис Г. Морган (L. H. Morgan, 1818—1881) — основная работа «Древнее общество» («Ancient Society») — вышла в 1877 году.
 Джеймс Дж. Фрэзер (J. G. Frazer, 1854—1941) </i>— основная работа «Золотая ветвь» («The Golden Bough») — вышла в 1890 году.
 Джон Ф. Мак-Леннан (J. F. MacLennan, 1827—1881) </i>— основная работа «Теория патриархата» («The Рatriarchal Theory») — вышла в 1881 году.
 Дж. Лаббок (J. Lubbock) — основная работа «Происхождение цивилизации» («The Оrigine of Сivilization») — вышла в 1870 году.

См. также 

 Аккультурация
 Гипердиффузионизм
 Диффузионизм
 Диффузия инноваций
 Инкультурация
 Интеркультура
 Историко-культурные области
 Культурная апроприация
 Культурное заимствование
 Культурная диффузия
 Культурно-технологический обмен
 Межкультурная коммуникация
 Межкультурная компетенция
 Неоэволюционизм
 Теория культурных кругов
 Транскультурация
 Эффект пиццы

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Аверкиева Ю. П. История теоретической мысли в американской этнографии. М., 1979;
 Белик А. А. Культурология: Антропологические теории культур. М., 2000;
 Коротаев А. В. Социальная эволюция: Факторы, закономерности, тенденции. М., 2003;
 
 
 Токарев С. А. История русской этнографии: Дооктябрьский период. 2-е изд. М., 2011;
 Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М., 2004.
 Фесенкова Л. В. Теория эволюции и ее отражение в культуре. М.: ИФ РАН, 2003.

 на других языках
 Carneiro R. L. Evolutionism in cultural anthropology: A critical history. Camb., 2003;
 Harris M. The rise of anthropological theory: A history of theories of culture. N. Y., 1968;
 Stocking G. The ethnographer’s magic and other essays in the history of anthropology. Madison, 1992;

Этнография
Антропология